Hotel Krone bezeichnet:

 Hotel Krone (Kempten)
 Hotel Krone (Solothurn)